Stendorf bezeichnet folgende Orte in Deutschland:

 Stendorf (Naumburg), Ortsteil von Naumburg (Saale) im Burgenlandkreis, Sachsen-Anhalt
 Stendorf (Ritterhude), Ortsteil von Ritterhude im Landkreis Osterholz, Niedersachsen
 Stendorf (Hünfeld), Weiler bei Kirchhasel (Hünfeld) im Landkreis Fulda, Hessen
 Gut Stendorf, Ortsteil von Kasseedorf im Kreis Ostholstein, Schleswig-Holstein
 Stendorf, historischer Name des Dorfes Klein Steindorf, Kreis Labiau, Ostpreußen, seit 1946: Krasny Bor (Kaliningrad, Polessk), Siedlung im Rajon Polessk, Oblast Kaliningrad, Russland